Gložane je lahko:
 Gložane, Svilajnac (Srbija)
 Gložane, Vlasotince (Srbija)